Thank U, Next (album), het vijfde muziekalbum van Ariana Grande
 "Thank U, Next (single)", de titelsong van dit album